Bernard Laurent peut faire référence à : 
 Bernard Laurent (1921-1942), un résistant communiste français ;
 Bernard Laurent (1921-1994), un homme politique français.